Kappa Sculptoris pode se referir a:
Kappa1 Sculptoris
Kappa2 Sculptoris